Джемши́ды, джамши́ды (самоназвание — джамшиди, ) — один из ираноязычных народов, населяющий северо-запад Афганистана и северо-восток провинции Хорасан Исламской Республики Иран. Общая численность — около 140 тыс. человек. Говорят на дари и диалекте джемшиди таджикского языка. Входят в состав группы народов чараймаки. Джемшиды исповедуют ислам суннитского толка (Рахимов 1999: 160).

В Афганистане их официально считают говорами языка дари, и в переписях, по политике ассимиляции джемшидов записывают таджиками.

Происхождение 
В этногенезе чараймаков и собственно джемшидов участвовали монгольские, тюркские и иранские народы. Согласно мнению ряда исследователей, входят в число чараймакских племён, имеющих монгольское происхождение. Исследователи отмечают, что характерным для джемшидов является наличие сильного тюркско-монгольского суперстрата.

Существует предание, что джемшиды происходят от легендарного Арийского царя Джемшида. Однако джемшиды включаются в состав чараймаков, и сами противопоставляют себя другим индоевропейцам (Мошкало 1997: 230).

Расселение 
Джемшиды проживают на северо-западе Афганистана (плато Бадгис к северу от Гератского оазиса) и в Иране (северо-восток Хорасана). Небольшая группа живёт в Туркмении (Рахимов 1999: 161). Основное поселение джемшидов в Туркмении Чаман-и бид.

Быт 
Сохраняют пережитки родо-племенного деления. Брак патрилокальный, счёт родства патрилинейный. Сохраняется музыкальный и танцевальный фольклор. Популярны конные скачки. Основная пища — хлеб и молочные продукты (Семенов 1923: 168).

Занятие 
Основное традиционное занятие — полукочевое скотоводство (овцы, в том числе курдючные и каракулевые, а также козы, верблюды, лошади), сочетающееся преимущественно с богарным пашенным земледелием (пшеница, ячмень, люцерна, клевер, хлопок, бахчевые). Развиты прядение, ткачество, обработка и выделка кож, бурдюков (Рахимов 1999: 160).

Жилища 
Летнее жилище (чаппари) — шатры или палатки. Джемшиды селятся также в землянках, зимой — в глинобитных жилищах, у богатых — с купольным или двускатным перекрытием (Семенов 1923: 171).

Одежда 
Традиционная мужская одежда — рубаха и штаны из хлопчатобумажной ткани, чёрная, вышитая позументом безрукавка, перстни, иногда серьги в одном ухе, женская — белые или цветные шаровары, рубаха, покрывало, кольца, серьги, широкие парные браслеты, головные украшения с подвесками, ожерелье из рупий, носовое украшение в виде розетки (Гафферберг 1935: 95).

Примечания

Ссылки 
 JoshuaProject
 Фотокаталог Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН

Литература 
 Гафферберг Э. Г. Формы брака и свадебные обряды у джемшидов и хезарэ // Советская этнография. — 1935. — № 1. — С. 81—105.
 Кисляков В. Н. Хазарейцы, аймаки, моголы // Советская этнография. — 1973. — № 4. — С. 73—84.
 Мошкало В. В. Чар-аймаков группа диалектов // Языки мира. Иранские языки / Глав. ред. В. С. Расторгуева. — М.: Индрик, 1997. — С. 230—232.
Рахимов Р. Р. Джемшиды // Народы и религии мира / Глав. ред. В. А. Тишков. — М.: Большая Российская Энциклопедия, 1999. — С. 160—161.
 Семенов А. А. Джемшиды и их страна // Известия Туркестанского отделения Русского географического общества, т. XII. — Ташкент, 1923. — С. 161—174.

Народы Ирана
Народы Афганистана
Народы Азии
Иранские народы
Чараймаки
Монгольские народы
Монголы